— японский футболист. Выступал за национальную сборную. После окончания карьеры футболиста долгое время работал тренером вратарей в японских клубах, пока осенью 2021 не возглавил «Токио» как главный тренер.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Джубило Ивата», «Киото Пёрпл Санга». После окончания Токийского университета сельского хозяйства стал игроком «Ямаха Моторс» (позже — «Джубило Ивата») в 1983 году. В сезоне 1987/88 клуб выиграл национальный чемпионат, а Морисита был включён в символическую сборную и был признан футболистом года в Японии. В 1992 году японская футбольная лига подверглась реформированию и готовила почву для создания новой Джей-лиги. В итоге 12 команд, включая «Ямаха Моторс», провели последний сезон в рамках японской футбольной лиги 1991/92, после чего 10 клубов (8 — из закончивших сезон 1991/92, 1 — из второго дивизиона и 1 — новый клуб «Симидзу С-Палс») начали подготовку к сезону 1993 года в рамках профессиональной Джей-лиги, а ещё 10 (4 — закончивших сезон 1991/92 и 6 команд из второго дивизиона) провели ещё 18 игр между собой в рамках полупрофессиональной футбольной лиги, по сути, ставшей аналогом второго дивизиона. В ней победил «Ямаха Моторс». В следующем году команда Мориситы заняла второе место в этой же лиге и получила право присоединиться к Джей-лиге, где в 1994 году заняла восьмое место. В 1995 Морисита перешёл в «Киото Пёрпл Санга», который боролся за выход в Джей-лигу, и помог команде добиться своей цели. В 1997 году футболист завершил карьеру, сыграв 313 матчей.

Карьера в сборной 
С 1985 по 1991 год сыграл за национальную сборную Японии 28 матчей. Дебютным матчем стала встреча 4 июня 1985 года против Малайзии. С 1986 года Морисита стал основным вратарём национальной команды. Он провёл в воротах отборочные матчи к чемпионату мира 1986, матчи квалификации на летние Олимпийские игры 1988, а также участвовал в Азиатских играх 1986 года. И хотя с 1988 года место основного вратаря в воротах сборной занял Сигэтацу Мацунага, Морисита провёл все матчи Азиатских игр в 1990 году. И через полгода завершил карьеру в национальной команде.

Достижения

Командные 
  «Ямаха Моторс»
 Победитель Первого дивизиона японской футбольной лиги: 1987/88

Индивидуальные 
 Футболист года в Японии: 1987
 Вратарь года в японской футбольной лиге: 1987/88, 1989/90
 Включён в символическую сборную японской футбольной лиги: 1987/88

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 Japan National Football Team Database
 Профиль игрока в Джей-лиге

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Киото Санга»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Токио»